Algeria
 Saint-Leu – antico nome francese di Arzew
 Francia
 Saint-Leu – comune della Riunione
 Saint-Leu-d'Esserent – comune dell'Oise
 Saint-Leu-la-Forêt – comune della Val-d'Oise